Osoby o tym nazwisku:
 Jiří Zedníček – czeski koszykarz
 Pavel Zedníček – czeski aktor